— железнодорожная станция на линии Тюо-Собу, расположенная в городе Фунабаси префектуры Тиба. Станция была открыта 12 апреля 1895 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
JR East: Станция Симоса-Накаяма